Hill City kan syfta på:

 Hill City, Idaho
 Hill City, Kansas
 Hill City, Minnesota
 Hill City, South Dakota